Lavrinovič je priimek več oseb:
 Darjuš Lavrinovič, poljsko-litvanski košarkar
 Kšyštof Lavrinovič, poljsko-litvanski košarkar
 Vaclav Bronislavovič Lavrinovič, sovjetski general